Красноватый дятловый древолаз () — воробьиная птица, гнездящаяся в  тропических лесах Нового Света: от Южной Мексики до Северной Колумбии и Венесуэлы.

Этот вид древолазов обычно имеет длину около 20 см и весит 44 грамма. Он почти полностью рыжий с бледным горлом и серой линией от клюва до глаз. Клюв длинный и прямой.

Голос птицы представляет собой писклявое квинк или громкое дии.

Красноватый дятловый древолаз обитает в пригорных влажных лесах в низинах или на предгорьях на высоте до 1600 м, а также в прилегающих полуоткрытых лесах и полянах.

Красноватые дятловые древолазы питаются пауками и насекомыми. Они преследует колонны армии муравьёв, иногда  группами до трёх птиц, налетая с деревьев, чтобы поймать бегущих муравьёв.

Гнездо строится в виде листа в полом стволе пальмового дерева, и откладывается 2-3 белых яйца. Взрослые птицы также спят поодиночке в дуплах деревьев.

Как и на других лесных птиц, на этот вид негативно влияет вырубка лесов. Например, в Колумбии эта птица обычна на северо-западе гор Сьерра-Невада-де-Санта-Марта, хотя в других местах она достаточно редкая птица. Этот вид, по-видимому, избегает изменённую человеком среду обитания и вторичные леса, когда это возможно. Таким образом, эта птица используется как биоиндикатор.

Тем не менее, её ареал занимает большую территорию, и там, где достаточно жилищ, она зачастую остаётся там. Поэтому, МСОП относит птицу к видам, находящимся под наименьшей угрозой.

Примечания

Ссылки 
 Hilty, Steven L. (2003): Birds of Venezuela. Christopher Helm, London. ISBN 0-7136-6418-5
 Stiles, F. Gary & Skutch, Alexander Frank (1989): A guide to the birds of Costa Rica. Comistock, Ithaca. ISBN 0-8014-9600-4
 Strewe, Ralf & Navarro, Cristobal (2004): New and noteworthy records of birds from the Sierra Nevada de Santa Marta region, north-eastern Colombia. Bull. B.O.C. 124(1): 38-51. PDF fulltext

Птицы Южной Америки
Древолазовые
Животные, описанные в 1859 году